Данилова — упразднённая в августе 1996 года деревня в Талицком районе Свердловской области, Россия. Деревня входила в Буткинский сельсовет.

Географическое положение 
Деревня Данилова муниципального образования «Талицкий городской округ» Свердловской области находилась в южной части района, на реке Беляковка, примерно в 3 километрах от деревни Береговая.

История 
Деревня Данилова была основана в конце XVII века. Название происходит от фамилии первопоселенца. 

Переписью 1710 года в ней учтено 19 дворов, 217 жителей. Входила в состав Буткинской волости третьего стана Шадринского уезда Пермской губернии. Жители относились к Введенскому приходу Буткинской слободы.

В 1933 году в деревне образован колхоз им. Свердлова, в дальнейшем деревня входила в совхоз «Буткинский».

Упразднена 7 августа 1996 года.

Население 
Переписью 1710 года учтено 217 жителей.

В 1928 году в Даниловой проживало 552 человека.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 1996 году

Упразднённые населённые пункты Талицкого городского округа